Belves kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Belvès, Aquitaine, departementet Dordogne, 
 Belvès-de-Castillon, Nouvelle-Aquitaine, departementet Gironde,